El término refractario puede referirse, en esta enciclopedia:

En psicología y otras ciencias sociales
 a un opositor;
 a un rebelde;
 al clero refractario, durante la Revolución francesa;

Tipos de materiales
 a un material refractario, que resiste la acción del fuego sin alterarse;
 a un ladrillo refractario;
 a un horno refractario;
 a una gaceta refractaria;
 a la arena refractaria;

En la medicina y otras ciencias de la salud
 a un período refractario o periodo de refracción;
 a algunos tipos de enfermedades, como el síndrome mielodisplásico (anemia refractaria, citopenia refractaria y otros).